Индекс эффективности борьбы с изменением климата () — показатель, составляемый немецкой экологической организацией Germanwatch, с целью повышения уровня прозрачности в международной климатической политике. На основе стандартизированных критериев индекс оценивает и сравнивает эффективность борьбы с изменением климата среди 57 стран и Европейского Союза, чья общая доля выбросов парниковых газов составляет более чем 90 % от мировых. Индекс составляется ежегодно с 2005 года.

Методика подсчета 
В 2017 году методика подсчета была изменена и адаптирована к новым аспектам климатической политики Парижского соглашения 2015 года. Число критериев индекса было расширено с целью включить измерение прогресса стран по достижению целей предполагаемых национально определяемых вкладов INDC и цели стран на 2030 год.

Индекс рассчитывается на основе 14 критериев по следующим четырём категориям:
 Выбросы парниковых газов (40 % от общей оценки)
 Возобновляемая энергия (20 % от общей оценки)
 Потребление энергии (20 % от общей оценки)
 Климатическая политика (20 % от общей оценки)

Категории «выбросы парниковых газов», «возобновляемая энергия», и «потребление энергии» определяются при помощи четырёх одинаковых по значимости критериев: 1) текущий уровень, 2) последние достижения (за 5 лет), 3) текущий уровень эффективности борьбы с изменением климата и его совместимость со сдерживанием глобального потепления на уровне ниже 2 °C, 4) совместимость целей на 2030 год со сдерживанием глобального потепления на уровне ниже 2 °C. Эти двенадцать критериев суммируются с такими критериями, как основы и осуществление национальной климатической политики и дипломатия в области изменения климата, относящимся к категории «Климатическая политика». Результаты каждого из критериев оцениваются как «очень высокий», «высокий», «средний», «низкий», «очень низкий».

Результаты 
Согласно индексу, ни одной стране не удалось получить оценку «очень высокий» по всем 14 критериям, так как ни одна страна не выполнила в полной мере требования Парижского соглашения по сдерживанию глобального потепления на уровне ниже 2 °C. По этой причине первые три места рейтинга по-прежнему остаются пустыми.

По результатам индекса 2021 года, четвёртое место в рейтинге занимает Швеция, следом идут Великобритания и Дания. Последние три места занимают США, Саудовская Аравия и Иран. Россия находится на 52 месте рейтинга.

Ссылки 
 Официальный сайт CCPI
 The Climate Change Performance Index 2020 (справочная информация на английском языке)
 Background and Methodology (справочная информация на английском языке)

Примечания 

Глобальное потепление
Индексы